Silver Spring ou Silver Springs sont des toponymes ou noms pouvant désigner:

Toponyme

, quartier résidentiel de Calgary en Alberta
Saskatoon Silver Springs, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan
Silver Sprins, ancienne communauté de Terre-Neuve-et-Labrador, maintenant Conception Harbour

Silver Springs, communauté du comté de Marion en Floride
Silver Springs Shores, communauté du comté de Marion en Floride
Silver Spring, communauté du comté de Montgomery dans le Maryland
Silver Springs, communauté du comté de Lyon dans le Nevada
Silver Springs, communauté du Valdez-Cordova en Alaska
, communauté du comté de Saint-François dans le Missouri
Silver Springs, communauté du comté de Wyoming dans l'État de New York
, communauté du comté de Lancaster en Pennsylvanie

Parcs
Silver Springs Nature Theme Park, parc zoologique de Silver Spring en Floride
Parc d'État de Silver River, réserve naturelle de la Floride
, parc d'État de l'Illinois

Autres
, chanson de Fleetwood Mac

Homonymie de toponyme